Crockett megye (Tennessee) 
 Crockett megye (Texas)